Piotr Dubrowski (bibliofil)
 Piotr Dubrowski (filolog)